Ницкевич — фамилия:

 Ницкевич, Модест Андреевич — Георгиевский кавалер; прапорщик; 18 сентября 1917 (посмертно).
 Ницкевич, Николай Фёдорович — русский государственный деятель, действительный статский советник.
 Ницкевич, Фёдор Григорьевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 7761; 26 ноября 1847.